Pelham Parkway – strada del Bronx, New York
  Pelham Parkway – quartiere del Bronx, New York
 Pelham Parkway – stazione della metropolitana di New York della linea IRT White Plains Road
 Pelham Parkway – fermata della metropolitana di New York della linea IRT Dyre Avenue